Adrar (província) — província da Argélia
 Adrar (cidade) — cidade argelina, capital da província homônima
 Adrar (Mauritânia) — região da Mauritânia

Desambiguações de topônimos